Klimy peut désigner en Pologne :

 Klimy, village de la voïvodie de Mazovie
 Klimy, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie